Dinamica – in fisica, branca della meccanica
 Dinamica – componente del linguaggio musicale
 Dinamica – gruppo musicale italiano

Pagine correlate 
Dynamic (disambigua)
Dynamics

Altri progetti